Amorim – asteroide
Amorim – frazione del comune portoghese di Póvoa de Varzim
Corticeira Amorim – una delle più grandi aziende a livello mondiale nella produzione di sughero, parte del Gruppo Amorim
cognome portoghese
Américo Amorim – uomo d'affari portoghese che controlla la Corticeira Amorim e indicato da Forbes nel 2015 come la 385ª persona più ricca al mondo
Celso Amorim – diplomatico brasiliano
Eduarda Amorim – pallamanista brasiliana, vincitrice del premio World Handball Player of the Year 2014
Enrique Amorim – scrittore uruguaiano
Rúben Amorim – calciatore portoghese
Patrícia Amorim – nuotatrice olimpica brasiliana